Theron ou Théron peut faire référence à :

Personnalités 
 Théron de Sélinonte, tyran grec de Sicile du 
 Théron d'Acragas, tyran grec de Sicile du

Patronyme 

 André Théron, commentateur hippique Français.
 Anne Théron, une réalisatrice française, ayant réalisé le court-métrage Elle grandit si vite en 1999 et le film Ce qu'ils imaginent en 2002,
 Charlize Theron (1975-), une actrice et ancien mannequin sud-africaine,
 Daniel Johannes Theron (1872-1900), un avocat et un chef militaire boer durant la guerre des Boers,
 Dawie Theron (1966-), un ancien joueur de rugby à XV sud-africain,
 Dominique Théron (-), un réalisateur français,
 Michel Théron (1945 -), écrivain français.

Prénom 
 Theron C. Bennett (1879-1937), un pianiste, compositeur et éditeur de musique américain,
 Theron Smith (1984-), un joueur de basket-ball professionnel américain,

Géographie 
 monts Theron, inclus dans la chaîne Transantarctique,
 Ptolémaïs Theron, un port sur la mer Rouge,
 fontaine du Théron, une fontaine sur la commune de Cournonterral dans l'Hérault en France.

Autres 
 Theron's Quest, un autre nom du jeu vidéo Dungeon Master adapté sur PC Engine,
 Château du Théron à Prayssac dans le Lot (France).

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme